Dionysios eller Dionysius er et navn, der henviser til blandt andre:

 Dionysius - pave
 Dionysios af Alexandria - biskop, teolog og helgen
 Dionysios Areopagita - græsk helgen
 Sankt Dionysius - fransk helgen
 Dionysius Exiguus - munk 
 Dionysius 1. af Portugal - portugisisk konge   
 Dionysios den ældre - tyran i Syracusa
 Dionysios den yngre - tyran i Syracusa
 Dionysius Beurraeus - svenskt riksråd
 Peter Dionysius - svensk-tysk arkitekt
 Dionysios af Fokaia - græsk amiral i slaget ved Lade 
 Dionysios af Halikarnassos - græsk historiker
 Dionysios Kasdaglis - græsk-ægyptisk tennisspiller

Se også 
 Dionysius (månekrater)